Fort Bragg peut désigner :

 Fort Bragg, une base militaire de l'U.S. Army, quartier général de nombreuses unités dont l'US Army Special Operations Command et la base de la  aéroportée, en Caroline du Nord ;
 Fort Bragg, une localité du comté de Mendocino, en Californie.